

Cinema
Che cosa è successo tra mio padre e tua madre? (Avanti!) – film del 1972 diretto da Billy Wilder

Editoria
Avanti! (1896-1993) – quotidiano storico del Partito Socialista Italiano (cessate le pubblicazioni)
Avanti! della domenica (1903-1907) – supplemento settimanale dell'Avanti! (cessate le pubblicazioni)
L'Avanti! (1996-2011) – quotidiano dichiaratosi prima liberal-socialista e poi socialista, ma in realtà schierato con il centro-destra (cessate le pubblicazioni)
Avanti! della domenica (1998-2013) – organo dei Socialisti Democratici Italiani - SDI di Enrico Boselli (cessate le pubblicazioni)
Avanti! (2003-2006) – organo del Nuovo PSI, poi dei Socialisti Uniti - PSI di Bobo Craxi (cessate le pubblicazioni)
Avanti! (2012) – testata online del PSI di Riccardo Nencini (tuttora in attività)

Musica
Avanti – album di Drupi del 1990

Politica
Avanti – partito politico belga
Avanti – partito politico groenlandese

Sport
Avanti – termine indicante gli otto giocatori che costituiscono prima, seconda e terza linea nel rugby

Altro
Avanti – antico regno dell'India
 Giovanni Avanti – politico italiano